Это список генеральных секретарей АСЕАН.

Генеральные секретари АСЕАН
Списки политиков